Seven Oaks (Texas)
Seven Oaks (Carolina do Sul)

Desambiguações de topônimos